Bolzano steht für:
 Bolzano Bellunese, eine Fraktion der Gemeinde Belluno im Veneto
 italienischer Name von Bozen, Stadt in Südtirol
 Bolzano Novarese, eine Gemeinde im Piemont, Provinz Novara
 Bolzano Vicentino, eine Gemeinde im Veneto, Provinz Vicenza
 eine Fraktion der Gemeinde Morsano al Tagliamento, Provinz Pordenone
 Bolzano (Schiff, 1932), ein Schwerer Kreuzer der Königlich Italienischen Marine (1933–1944)
 eine Fraktion der Gemeinde San Giovanni al Natisone, Provinz Udine
 (2622) Bolzano, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Bolzano ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Bolzano (1781–1848), böhmisch-österreichischer Theologe, Mathematiker und Philosoph
 Ferdinand Bolzano (1800–1838), deutscher Badpächter, siehe Gebrüder Bolzano
 Heinrich Bolzano von Kronstätt (1868–1918), österreichisch-ungarischer General

 Theodor Bolzano von Kronstätt (1834–1884), böhmischer Unternehmer
 Valerie Bolzano (* 1968), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin

Siehe auch:
 Giovanni Pierio Valeriano Bolzanio (1477–1558), italienischer Humanist und Theologe